Forkortelsen BGB han henvise til flere artikler:
 Beskyttet geografisk betegnelse, der er et af områderne under EUs Beskyttede oprindelsesbetegnelser
 Bürgerliches Gesetzbuch, en lov i den tyske privatret.